21-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Франции. Гонка прошла с 7 по 11 мая 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу одержал бельгийский велогонщик Фредди Мартенс из команды «Carpenter-Confortluxe-Flandria».

Участники

Маршрут

Ход гонки 
Первый этап в финишном створе выиграл француз Жан-Пьер Дангийом, в то время как бельгиец Фредди Мартенс начал лидировать в генеральной классификации благодаря бонификационным секундам.

Второй этап взял бельгийский гонщик Герт Малфайт.

Третий этап состоял из двух подэтапов. Первый укороченный подэтап групповой гонки в 144 километра выиграл Марк Демейер. Второй подэтап был индивидуальной гонкой на 12,7 километров, и здесь победу одержал лидер генеральной классификации Фредди Мартенс.

Четвертый этап остаётся за голландцем Бертом Пронком.

Пятый этап — петля вокруг Дюнкерка через Кассель длиной 212 километров. Здесь победителем стал бельгиец Рене Диллен. Но лидером генеральной классификации на протяжении всей гонки остаётся Фредди Мартенс, и он выигрывает эту гонку во второй раз.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 
 

1975 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1975 году
Май 1975 года